Volkmann ist der Familienname folgender Personen:

Namensträger

A 
 Albert Volkmann (1908–1985), deutscher Schachkomponist
 Alfred Wilhelm Volkmann (1801–1877), deutscher Physiologe
 Artur Volkmann (1851–1941),  deutscher Bildhauer und Maler

B 
 Bruno Volkmann (* 1990), brasilianischer Poker- und Tennisspieler

C 
 Christian Volkmann (* 1981), deutscher Schauspieler
 Claus Peter Volkmann (Peter Grubbe; 1913–2002), deutscher Jurist, Journalist und Autor

D 
 Daniel Georg Volkmann (1812–1892), deutscher Bankier
 Diederich Volkmann (1838–1903), deutscher Altphilologe und Rektor
 Dieter Volkmann, deutscher Biologe und Hochschullehrer

E 
 Edith Volkmann (1920–1997), deutsche Schauspielerin 
 Elisabeth Volkmann (1936–2006), deutsche Schauspielerin 
 Erich Otto Volkmann (1879–1938), deutscher Archivar 

 Esther Riecke-Volkmann (* 1969), deutsche Künstlerin

F 
 Franziska Volkmann (* 1994), deutsche Badmintonspielerin

G 
 Gunnar Volkmann (* 1958), deutscher Architekt

H 

 Heinrich Volkmann (1938–2014), deutscher Sozialhistoriker und Hochschullehrer
 Hellmuth Volkmann (1889–1940), deutscher General

J 
 J. F. A. Volkmann, Pseudonym von Adolph Hoffmann (1858–1930), deutscher Politiker (SPD)
 Jana Volkmann (* 1983), deutsche Autorin

 Joachim von Volkmann († 1662), schwedischer General, siehe Joachim von Volkmar

 John Volkmann (1855–1928), deutscher Kaufmann
 Jonte Volkmann (* 1990), deutscher Schauspieler
 Jörg Volkmann (* 1958), deutscher Fechter und Olympiateilnehmer
 Julian Volkmann, eigentlicher Name von Julez Liberty (* 1989), deutscher Sänger, Textdichter und Komponist
 Jürgen Volkmann (1929–2017), deutscher Jurist und Richter

K 
 Karl-Heinz Volkmann-Schluck (1914–1981), deutscher Philosoph
 Karsten Volkmann (* 1978), deutscher Radrennfahrer
 Kurt Volkmann (1897–1958), deutscher Jurist und Amateurzauberer

L 
 Laurenz Volkmann (* 1959), deutscher Anglist und Hochschullehrer
 Linus Volkmann (* 1973), deutscher Autor und Musikjournalist
 Ludwig Volkmann (1870–1947), deutscher Buch- und Musikalienhändler und Kunsthistoriker
 Luise Volkmann (* 1992), deutsche Jazz- und Improvisationsmusikerin

O

P

R 
 Rainer Volkmann (* 1942), deutsch-österreichischer Politiker (SPD)

 Robert Volkmann (1815–1883), deutscher Komponist
 Rüdiger von Volkmann (1894–1990), deutscher Anatom und Hochschullehrer
 Rudolf Volkmann (1897–1975), deutscher Politiker (KPD), MdL

S 
 Swantje Volkmann (* 1967), deutsche Kulturreferentin

U 
 Uwe Volkmann (* 1960), deutscher Rechtswissenschaftler

W 
 Walter Volkmann (1857–1909), deutscher Klassischer Philologe
 Wilhelm Volkmann (1837–1896), deutscher Buchhändler und Verleger 
 Wilhelm Fridolin Volkmann (1822–1877), böhmischer Philosoph und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Volkmann-Kontraktur, ischämische Kontraktur
 Folkman
 Volgmann

Weblinks 
 Volkmann bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname